Куи́нстаун () — город в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Численность населения на начало 21 в. составляла 133 800 человек.

Город основал в 1853 г. сэр Джордж Кэткарт, губернатор Капской колонии, как административный и образовательный центр для окружающих территорий. Расположен над рекой Комани, одним из притоков Грейт-Кей.

Примечания 

Города ЮАР